Orden des Sterns steht für mehrere Orden:

 Orden des Sterns (Frankreich), französischer Ritterorden, 1022 gestiftet
 Orden des Sterns von Italien
 Orden des Sterns von Rumänien
 Orden des Sterns (Spanien), kastilischer Ritterorden 
 Orden vom Stern, siehe Psitticher und Sterner
 Nishan-e Ustur (Orden des Sterns), afghanischer Orden, siehe Liste der afghanischen Orden und Ehrenzeichen 
 Orden des Sterns von Äthiopien, gestiftet 1884
 Orden des Sterns von Anjouan
 Orden des Sterns im Osten, die theosophische Organisation Order of the Star in the East